Melchor Rodríguez puede hacer referencia a:

Melchor Rodríguez de Alcántara, pianista y compositor español (1855 - 1914).
Melchor Rodríguez García, el angel rojo, sindicalista, anarquista y concejal de Madrid durante la Guerra civil.
Melchor Rodríguez Villastrigo (padre trinitario, asesinado durante la Guerra Civil Española y beatificado el 26 de octubre de 2006).